Vörös János (1891–1968) vezérkari főnök, az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisztere (1944–1945)
 Vörös János (1897–1963) szobrász
 Vörös János (1914–1955) a Magyar Nemzeti Bank elnöke (1952–1955)
 Vörös János (1945–2000) labdarúgó (Honvéd, Szegedi EOL)
 Vörös János (1945) motorsport szakíró
 Vörös János (1946) sportvezető
 Vörös János (1962) evezős